Натуральне число 1750
 1750 рік до нашої ери
 1750 рік нашої ери